Tracker (englisch „Verfolger“) steht für:

 Tracker (Radar), eine Komponente in Überwachungssystemen
 Tracker (Physik), ein Teilchendetektor
 Solartracker, eine technische Anlage, die Photovoltaikanlagen nach der Sonne ausrichtet
 Tracker (Motorrad), eine Bauart von Motorrädern
 Tracker (Fernsehserie), kanadische Science-Fiction-Fernsehserie (2001)
 Tracker (Album), Studioalbum (2015) von Mark Knopfler
 EADS Tracker, europäische Aufklärungsdrohne
 Grumman S-2 „Tracker“, US-amerikanisches U-Boot-Jagdflugzeug 

Computer:
 Tracker, ein Programm zur Protokollierung des Nutzerverhaltens im Internet, siehe Web Analytics
 Meta Tracker, eine Desktopsuche für Linux und andere Unix-Systeme
 Tracker (Musik), auch Rastersequenzer genannt, eine Musiksoftware
 BitTorrent-Tracker, das Server-Programm des BitTorrent-Protokolls
 Bugtracker, Software zur Erfassung und Dokumentation von Softwarefehlern

Siehe auch:
 Climate Action Tracker (Globale Erwärmung)
 Tracking